Tae-yeon é um prenome unissex coreano.

Pessoas com este nome incluem:
 Ha Tae-Yeon (1976), lutador sul-coreano
 Jin Taiyan (1989), futebolista chinês de descendência coreana
 Kim Tae-yeon (1976, nascida como Kim Sang-beom), atriz sul-coreana
 Kim Tae-yeon (1988), futebolista sul-coreano
 Kim Tae-yeon (1989), cantora sul-coreana, integrante do Girls' Generation
 Lee Taeyeon (1990), cantora sul-coreana, integrante do She'z

Personagens fictícias com este nome incluem:
 Kim Tae-yeon, personagem feminina do filme sul-coreano Cello
 Min Tae-yeon, personagem masculino da série de televisão sul-coreana Vampire Prosecutor

Ver também 
 Lista de prenomes coreanos

Desambiguações de prenomes
Prenomes coreanos